

Patronyme 

 Alexandre Azaria (1967-), compositeur français de musique de film ;
 Hank Azaria (1964-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Pierre Azaria (1865-1953), industriel français du secteur de l’électricité.

Prénom 
 
Patronyme juif